Odontasteridae är en familj av sjöstjärnor. Odontasteridae ingår i ordningen Valvatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Odontasteridae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Odontasteridae